Râul Știuca se poate referi la:

 Știuca - afluent al Oltului
 Știuca - afluent al Timișului